Ho kan som auktorsförkortning betyda:

 Cuc Tho Ho
 Pham-Hoàng Hô
 Shan Bao Ho
 Ting Nung Ho

Robotskapade auktorsförkortningar